Matsuya (warenhuis) - Japans warenhuis
 Midori Matsuya - Japans pianist en professor
 Minoru Matsuya - Japans jazz-pianist, vader van bovenstaande